Hermannsöd ist der Ortsname von

 Hermannsöd (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Hermannsöd (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hermannsöd (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Hermannsöd (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hermannsöd (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Hermannsöd (Wiesent), Ortsteil der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern